Museum für Kunsthandwerk steht für:
 Museum für Kunsthandwerk in Frankfurt am Main, siehe Museum Angewandte Kunst (Frankfurt am Main)
 Museum für Kunsthandwerk in Leipzig, siehe Grassi Museum für Angewandte Kunst